„Харолд и Кумар: Бягство от Гуантанамо Бей“ () е американска комедия от 2008 г., на режисьори Джонатан Харуиц и Хайдън Шлосберг. Премиерата на филма е на 25 април 2008 в САЩ.

Сюжет 

В резултат на недоразумение, Харолд и Кумар се считат терористи и са изпратени в Гуантанамо…

В ролите

Бележки

Външни препратки 
   

Филми от 2008 година
Американски комедии
Американски приключенски филми
Филми на Ню Лайн Синема
Филми на Уорнър Брос